Hans nåds testamente kan syfta på:

 Hans nåds testamente – en roman av Hjalmar Bergman

Filmer
 Hans nåds testamente (film, 1919) – en svensk dramafilm från 1919 i regi av Victor Sjöström
 Hans Nåds testamente (film, 1940) – en svensk dramafilm från 1940 i regi av Per Lindberg